Angelo Turconi (voetballer), voetballer
 Angelo Turconi (fotograaf), Italiaans fotograaf